Металлическая церковь () — церковь на окраине города Спитак Лорийской области Армении, построенная из металла.

История 

Церковь была построена на холме кладбища, где похоронено множество жертв Спитакского землетрясения 1988 года.

Примечания 

Церкви Армении
Культовые сооружения, построенные в 1989 году
Здания и сооружения, построенные в 1989 году в СССР
1989 год в Армении
Спитак